Никола́й Ершо́в:
 Ершов, Николай Григорьевич (1837—1896) — русский лепидоптеролог.
 Ершов, Николай Евгеньевич (1892—1928) — советский военный деятель, прапорщик русской Императорской армии (1916).
 Ершов, Николай Михайлович (1925—2002) — советский писатель и сценарист.
 Ершов, Николай Павлович (1892—1947) — генерал-майор.
 Ершов, Николай Петрович (1933-2019) — генеральный директор Костомукшского ГОКа (1980—1997), депутат Законодательного Собрания Республики Карелия I, III и IV созывов.